USS Hammann (1939)
USS Hammann (DE-131)